Fritada puede referirse a:

 La fritura, tipo de cocción en la cual el alimento se somete a una inmersión en grasa o aceite a temperaturas de entre 150 y 180°C.
 Las frutas de sartén, elaboraciones culinarias de fritura en sartén.
 La fritada (Ecuador), un plato típico de Ecuador, a base de carne de cerdo.
 La «fritada», nombre que recibe habitualmente en la cocina española el pisto.
 La «fritada», nombre que recibe a veces en la cocina española el chilindrón.

Enlaces externos